Miasta w USA:
 Lake Tomahawk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
 Lake Tomahawk – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
 Lake Tomahawk – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana